Olímpico u olímpica, y también la traducción al inglés Olympic, pueden referirse a:

Lo relativo al Monte Olimpo,
a los dioses olímpicos que lo habitaban según la mitología griega,
o a la ciudad griega y santuario de Olimpia, de donde también se aplica a:
lo relativo a los Juegos Olímpicos, competiciones deportivas que se celebraban en ese santuario en honor de Zeus en la Antigua Grecia, y que se restauraron a finales del siglo XIX como Juegos Olímpicos de la Era Moderna.
Lo relativo a un estadio olímpico, lugar donde se celebran algunas pruebas de los Juegos Olímpicos.
Lo relativo a la ciudad moderna de Olympia, capital del estado de Washington.
Olympic, barco hermano del tristemente famoso Titanic.
 a la clase Olympic, a la que pertenecía dicho barco.
 a la península Olímpica (Olympic Peninsula), una gran península localizada en el estado de Washington (Estados Unidos).
Olympic Airways, aerolínea con sede en Grecia.
Olympic Airlines, aerolínea griega sucesora de Olympic Airways.
Olímpica, estación del metro de México.
Olímpica Stéreo, radio colombiana.
Olímpica (supermercado), cadena de almacenes colombiana.
Gol olímpico, una jugada del fútbol